Middle Class Rut также известная под названием MC Rut — американская рок-группа, сформированная в городе Сакраменто (Калифорния) (штат Калифорния) в 2006 году. В состав группы входят: Шон Стокхэм (вокал/ударные) и Зак Лопес (вокал/гитара).

История группы 
Шон и Зак играли вместе, еще со школьной скамьи,когда были подростками. Изначально репетиции проходили в гараже , одного из участников группы. Первая группа дуэта Leisure появилась в 2000 году и распалась в 2003 году. После перерыва в несколько лет ребята собрались и создали новую совместную группу Middle Class Rut.

Состав 
 Шон Стокхэм (вокал/ударные)
 Зак Лопес (вокал/гитара)

Дискография

Клипы 
 New Low (2010 год)
 Aunt Betty (2013 год)
 Busy Bein' Born (2011 год)

Интересные факты 
 Песня New Low - попала в саундтрек игры NBA 2K12.
 Песня Busy Being Born попала в саундтрек игры NHL 11.
 Песня USA попала в саундтрек игры Tony Hawk's Pro Skater HD.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 

Инди-рок-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Музыкальные коллективы из Сакраменто
Группы альтернативного рока из Калифорнии